

Geografia 
 Caltagirone, comune siciliano
 Caltagirone, torrente siciliano detto anche Margi

Persone 
 Caltagirone, importante famiglia italiana, alcuni membri vengono elencati qui: 
 Gualtiero di Caltagirone, barone siciliano protagonista dei Vespri siciliani.
 Francesco Gaetano Caltagirone, imprenditore romano, presidente della Caltagirone S.p.A. e Cavaliere del lavoro
 Francesco Bellavista Caltagirone, imprenditore romano, presidente del Gruppo Acqua Marcia
 Gaetano Caltagirone, cugino di Francesco Gaetano e imprenditore edile
 Antonino Caltagirone, imprenditore italiano

Imprese 
 Caltagirone S.p.A., holding attiva nei settori delle costruzioni e dell'editoria
 Caltagirone Editore, gruppo editoriale italiano controllato dal gruppo Caltagirone S.p.A.